Вячеслав Александров:
 Александров, Вячеслав Александрович (1968—1988) — Герой Советского Союза.
 Александров, Вячеслав Николаевич (1892—1914) — поручик 6-го Сибирского стрелкового полка, герой Первой мировой войны.